Лекарство против страха — советский фильм 1978 года, режиссёр Альберт Мкртчян
 Лекарство против страха — российский телесериал 2013 года, режиссёр Александр Аравин